Dit is de wereldranglijst van april 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 april 1995.

Mannen 04